The Fall puede referirse a:

 The Fall, grupo inglés de música rock; 
 The Fall. El sueño de Alexandria, película de 2006; 
 The Fall, serie de televisión británica; 
 The Fall, álbum de la cantante Norah Jones; 
 The Fall, álbum de la banda virtual británica Gorillaz; o
 «The Fall», canción de la banda francesa Gojira, incluida en su quinto álbum de estudio L'Enfant Sauvage.